Sid puede referirse a:

 SID, el chip de sonido de los ordenadores personales de Commodore: CBM-II, Commodore 64 y Commodore 128.
 Sid, la rama de desarrollo inestable de Debian GNU/Linux, una distribución libre del sistema operativo GNU/Linux.
 Sid Vicious fue un músico británico de punk rock y miembro de la banda Sex Pistols.
 Šid, una ciudad del noroeste de Serbia en la provincia de Voivodina.
 El acrónimo SID (mayúsculas) y sus muy diferentes significados.
 Sid,un perezoso torpe, personaje de ficción de la saga de animación de La era de hielo.
 Sid una banda de rock japonesa.
 "'Sid Jenkins" personaje de la serie Skins.
 SID Sistema de Identificación Digital.
 Seafarers' Identity Document (SID): Documento de identidad de la gente de mar.

en:SID
ja:SID
pl:SID
ru:SID